Der Honolulu-Marathon ist einer der größten Marathons der Welt. Er findet seit 1973 im Dezember in Honolulu (Hawaii) statt.

Organisation 
Der Startschuss fällt um 5:00 Uhr früh morgens, begleitet von einem Feuerwerk auf dem Ala Moana Boulevard. Zu Beginn läuft man eine Schleife durch die Innenstadt Honolulus, vorbei am Aloha Tower, Chinatown und dem ʻIolani-Palast, bevor es nach acht Kilometern durch die Hotelstadt Waikīkī geht. Am gleichnamigen Strand entlang auf der Kalākaua Avenue passiert man mit einem Anstieg den Vulkankrater Diamond Head, das Wahrzeichen Honolulus und gelangt durch Kahala, Aina Haina über einen breiten Highway nach Hawaii Kai, von wo der Kurs nach einer kurzen Schleife zurück nach Waikīkī führt. Nachdem man den Diamond Head ein zweites Mal passiert hat, erreicht man das Ziel am Zoo im Queen Kapiʻolani Park unmittelbar am Waikīkī Beach.

Trotz der relativ flachen Strecke ist der Honolulu-Marathon kein schneller Marathon, was an der tropischen Witterung und an der vor allem für die europäischen Teilnehmer großen Zeitumstellung von 11 Stunden liegt. Die Sieger insbesondere bei den Männern kommen zumeist aus Äthiopien und Kenia.

Das Gesamtpreisgeld betrug 2014 150.000 US$, wovon jeweils 40.000 US$ an die beiden Sieger gingen. Anders als beim New-York-City- oder beim Boston-Marathon gibt es kein Teilnehmerlimit, und es gibt auch kein Zeitlimit für die Läufer, von denen 2014 die letzten Finisher nach mehr als vierzehn Stunden im Ziel ankamen. Etwa die Hälfte aller Teilnehmer überläuft innerhalb der ersten 6:00 Stunden den Zielstrich.
Rund 60 Prozent der Läufer kommt aus Japan, wo die meisten Stadtmarathons Eliterennen sind. Der Anteil der Frauen ist beim Honolulu-Marathon mit 47,3 Prozent vergleichsweise hoch.

Bei der 45. Austragung im Dezember 2017 wurden durch die beiden Kenianer Lawrence Cherono und Brigid Jepcheschir Kosgei sowohl bei den Männern wie auch den Frauen neue Streckenrekorde erstellt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:07:59 h, Titus Ekiru (KEN), 2019
 Frauen: 2:22:15 h, Brigid Jepcheschir Kosgei (KEN), 2017

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

2007 wurde der Erstplatzierte Ambesse Tolosa (2:17:26) wegen Dopings disqualifiziert.

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Honolulu-Marathon 2014 von Herbert Steffny
 Honolulu-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 marathonguide.com
 Läuferbericht vom Honolulu-Marathon 2000, Archivlink abgerufen am 15. August 2022

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in den Vereinigten Staaten
Marathon
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien